Fläming steht für:
 Fläming, Höhenzug und Kulturlandschaft in Brandenburg und Sachsen-Anhalt
 Naturpark Fläming in Sachsen-Anhalt
 Fläming-Grundschule in Berlin-Friedenau

Hoher Fläming bezeichnet:
 Hoher Fläming, Westteil des Flämings
 Naturpark Hoher Fläming in Brandenburg

Kleiner Fläming bezeichnet:
 Kleiner Fläming, Nordostteil des Flämings, siehe Fläming#Naturpark Nuthe-Nieplitz und Kleiner Fläming

Niederer Fläming bezeichnet:
 Südostteil des Flämings
 Niederer Fläming (Gemeinde), Gemeinde im Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg

Siehe auch:
 Flämig
 Flemig
 Fleming
 Flemming
 Flemmingen
 Flemmingwiesen
 Flemyng